Bénoué, une rivière d'Afrique
 Bénoué, un département du Cameroun
 Parc national de la Bénoué